Michael Evans kan syfta på:

 Michael Evans (skådespelare)
 Michael Evans (vattenpolospelare)